Domenico Di Marco (1928-1945) – partigiano italiano
Franco Di Marco (1932-2003) – scrittore e traduttore italiano
Ginevra Di Marco (1970) – cantante italiana
Giulia Di Marco (1574-1575–...) – religiosa italiana
Marco Di Marco (...) – ex calciatore italiano
Nazzareno Di Marco (1985) – discobolo italiano
Roberto Di Marco (1937-2013) – scrittore e saggista italiano

Pagine correlate
Dimarco